Håkatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Håkatjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Håkatjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Håkatjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Håkatjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Håkatjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn